Andrea Petkovic var den forsvarende mester, men deltog ikke pga. en ankelskade.
Francesca Schiavone vandt titlen ved at besejre Alizé Cornet 6–4, 6–4 i finalen.

Seedning

 Sabine Lisicki (Første runde)
 '''Francesca Schiavone (Mester)
 Maria Kirilenko (Første runde, træk sig med skade)
 Anabel Medina Garrigues ''(Kvartfinale)

<ol start=5>
  Mona Barthel ''(Første runde)
  Marina Erakovic ''(Første runde)
  Klára Zakopalová ''(Træk sig)
  Tamira Paszek ''(Anden runde)
  Aleksandra Wozniak (Første runde)</li>
</ol>

Finale

Top Half
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Første runde
|RD2=Anden runde
|RD3=Kvartfinale
|RD4=Semifinale

|RD1-seed01=<small>1/WC
|RD1-team01= S Lisicki
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= P Parmentier
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= E Baltacha
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=0
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= S Foretz Gacon
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=LL
|RD1-team05= M Minella
|RD1-score05-1=63
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= L Hradecká
|RD1-score06-1=77
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= A Panova
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=79
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=5
|RD1-team08= M Barthel
|RD1-score08-1=3
|RD1-score08-2=67
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=4
|RD1-team09=

Bottom Half

Kvalifikation
Seedning

  María José Martínez Sánchez (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser)
  'Alexandra Panova (Kvalificeret
  Mandy Minella (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser)
  Jamie Hampton ''(Anden runde)

<ol start="5">
 Laura Pous Tió ''(Første runde)
 Stéphanie Dubois ''(Kvalifikationsfinale)
 Chang Kai-chen ''(Første runde)
 Mirjana Lučić (Kvalificeret</li>
</ol>

Kvalificerede

  Mirjana Lučić
 ''' Alexandra Panova

<ol start="3">
 ''' Lauren Davis 
  Anastasija Sevastova </li>
</ol>

Lucky Loser

  María José Martínez Sánchez
  Mandy Minella

Første kvalifikation
{{8TeamBracket-Tennis3
|RD1=Første runde
|RD2=Anden runde
|RD3=Kvalifikationsfinale

|team-width=195

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Andrea Gámiz
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=WC
|RD1-team4= Syna Kayser
|RD1-score4-1=1
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=
|RD1-team5= Ana Vrljić
|RD1-score5-1=5
|RD1-score5-2=64
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=WC
|RD1-team6= Myrtille Georges
|RD1-score6-1=7
|RD1-score6-2=77
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=
|RD1-team7= Ximena Hermoso
|RD1-score7-1=0
|RD1-score7-2=0
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=8
|RD1-team8= Mirjana Lučić
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1=

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References 
Main Draw
Qualifying Draw

WTA Tour 2012